Clinton Larsen (Durban, 17 de fevereiro de 1971) é um ex-futebolista profissional sul-africano que atuava como meia.

Carreira 
Clinton Larsen se profissionalizou no Crusaders United.

Seleção 
Clinton Larsen integrou a Seleção Sul-Africana de Futebol na Copa das Confederações de 1997, na Arábia Saudita.

Naturais de Durban
Jogadores da Seleção Sul-Africana de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 1997